Immenstedt è un toponimo che può essere riferito ai seguenti comuni tedeschi dello Schleswig-Holstein:

Immenstedt (Dithmarschen), comune del circondario del Dithmarschen
Immenstedt (Frisia Settentrionale), comune del Frisia Settentrionale